NKT steht für:

 Marine Corps Air Station Cherry Point, ein Militärflugplatz in North Carolina als IATA-Code
 Neue Kadampa-Tradition, eine weltweite buddhistische Organisation
 Neuer Künstlerischer Tanz, Ausdruckstanz (Gret Palucca)
 NKT A/S, ein dänisches Unternehmen mit den Tochtergesellschaften NKT Cables und NKT Photonics
 NKT-Zelle, eine natürliche Killer-T-Zelle
 Normenausschuss Kommunale Technik
 Notfall-Krisen-Team, eine Hilfsorganisation in Bühl/Baden 

NKT